Op het toernooi van Wimbledon in 1997 speelden de mannen in het dubbelspel van 23 juni tot en met 6 juli. De titelverdedigers en als eerste geplaatste Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis met 7-6(4), 7-6(7), 5-7, 6-3 te verslaan.

Vanwege de vertraging die het speelschema had opgelopen door regenoverlast, werden de wedstrijden in het dubbelspel tot en met de derde ronde beperkt tot best of three.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1997